Michael Muller (acteur), Nederlands acteur
Michael Muller (fotograaf), Amerikaans fotograaf
Michael Muller (hockeyer), Canadees olympisch hockeyspeler
Michael Müller, Duits politicus
Michael Müller (schrijver) (1825-1899), Amerikaans katholiek schrijver